William Müller ou William Mueller peut désigner :
 William James Müller (1812-1845), un peintre paysagiste et portraitiste anglais ;
 William Mueller (1980-), un catcheur américain.